Тычкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Тычкино — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Тычкино — село в Баганском районе Новосибирской области.
 Тычкино — деревня в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Тычкино — деревня в Невельском районе Псковской области.

См. также 
 Тычкина — деревня в Махнёвском муниципальном образовании Свердловской области.